Syðradalur kan henvise til byer på Færøerne:

 Syðradalur (Kalsoy) – en by på Kalsoy
 Syðradalur (Streymoy) – en by på Streymoy